Abar correspond à :
 Abar, un prénom ; 
 Abar, un patronyme  (Marie-Thérèse Morlet le considère comme un nom de personne d'origine germanique, Hadberth (had = combat + berht = brillant), que l'on rencontre surtout sous la forme Habert) ;
 Abar, l'épouse de Piânkhy, roi de l'Égypte antique ;
 Abar, un toponyme en langue gaélique écossaise que l'on retrouve dans Loch Abar, désignant le district actuel de la partie Ouest des Highlands, Lochaber ;
 Abar, un village du Cameroun ;
 Abar, une langue bantoïde méridionale.

Voir aussi